Steel Venom ist der Name folgender Achterbahnen:

 Steel Venom (Valleyfair) in Valleyfair!
 Possessed (Dorney Park & Wildwater Kingdom) in Geauga Lake & Wildwater Kingdom